Грот — карстова форма рельєфу, неглибока печера зі склепінчастою стелею і широким входом або розширення печери після вузького входу.
 Грот (в архітектурі) — особливий тип паркових споруд; павильйон, що імітує природний грот. Грот — характерна окраса саду бароко.
 Грот — півпідземна цегляна споруда на території садиби Лизогубів, в селищі Седнів Чернігівського району Чернігівської області.
 Грот — один з видів вітрила на судні.

Прізвище 

 Генк Грот (, 22 травня 1938, Зандейк) — нідерландський футболіст.
 Джордж Грот (; 1794—1871) — англійський історик античності.
 Пауль Генріх Грот (; 1843—1927) — німецький мінералог, професор в Страсбурзі і Мюнхені.
 Георг Христофор Грот (1716—1749) — живописець, у Санкт-Петербурзі з 1741; автор портретів російських вельмож.
 Грот Єфим Христіанович (Іоаким-Христіан; 1733—1799) — пастор церкви св. Катерини на Васильовському Острові, заснував у Санкт-Петербурзі «Общество для смертных случаев», ввів страхування життя в Росії.
 Грот Іван Федорович (Фрідріх; 1717—1801), художник-анімаліст, в Росії з 1741. Брат Г. Х. Грота .
 Грот Карл Єфимович (1770—1818) — син попереднього, чиновник Департамента державного майна, російський дворянин.
 Грот Костянтин Карлович (1815—1897) — губернатор Самари в 1853—1860 рр.
 Грот Костянтин Якович (1853—1934) — філолог-славіст, професор Варшавського університету. Син Я. К. Грота.  
 Грот Яків Карлович (1812—1893) — лінгвист та історик літератури, академік Петербурзької АН (1856), професор Гельсингфорського і Санкт-Петербурзбкого університетів.